Галечниковая  — топоним (основной тип: потамоним) в России.

Камчатский край 
 Галечниковая — река, левый приток р. Голодный Ключ, координаты 63°05' с. ш. 168°09' в. д., код ГКГН 0596374.
 Галечниковая — река, левый приток р. Шайбовеем, координаты 63°52' с. ш. 163°14' в. д., код ГКГН 0593448.
 Галечниковый — ручей, правый приток р. Вальваям, координаты 61°36' с. ш. 172°59' в. д., код ГКГН 0596810.

Красноярский край 
 Галечниковая — гряда, правобережье р. Четырёх, западнее устья р. Загадка, координаты 74°08' с. ш. 88°28' в. д. 576193
 Галечниковая — река, левый приток р. Траутфеттер (бассейн р. Нижняя Таймыра), координаты 75°31' с. ш. 101°57' в. д. 205326
 Галечниковая — река, левый приток р. Неизвестная (бассейн моря Лаптевых), координаты 76°13' с. ш. 111°56' в. д. 208012

Чукотский автономный округ 
 Галечниковая — река, левый приток р. Двойная, координаты 67°42' с. ш. 169°17' в. д., код ГКГН 784636.
 Галечниковая — река, правый приток р. Мэчерыннэт, координаты 67°31' с. ш. 171°37' в. д., код ГКГН 768090.
 Галечниковая — река, левый приток р. Большой Пеледон, координаты 66°09' с. ш. 167°56' в. д., код ГКГН 557980.
 Галечниковая — река, правый приток р. Алькатваам, координаты 62°58' с. ш. 178°22' в. д., код ГКГН 156525.
 Галечниковая — река, правый приток р. Прямая, координаты 67°05' с. ш. 176°56' в. д., код ГКГН 559869.
 Галечниковая — гора, хр. Пэкульней, координаты 67°09' с. ш. 176°43' в. д., код ГКГН 560202.
 Галечниковая — река, правый приток р. Большой Пыкарваам, координаты 67°47' с. ш. 175°41' в. д., код ГКГН 557697.
 Галечниковая — река, правый приток р. Танейкина, координаты 64°33' с. ш. 177°03' в. д., код ГКГН 787427.
 Галечниковая — река, правый приток р. Майн, координаты 63°36' с. ш. 169°52' в. д., код ГКГН 785232.

См. также 
 Галечниковое
 Галечниковые
 Галечниковый